Kiowa County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Kiowa County (Colorado)
Kiowa County (Kansas)
Kiowa County (Oklahoma)